A Little Bit of Heaven peut désigner :
 A Little Bit of Heaven, un film américain réalisé par Andrew Marton, sorti en 1940 au cinéma ;
 A Little Bit of Heaven, un film américain réalisé par Nicole Kassell, sorti en 2011 au cinéma.

Homonymie de titre